Zosterornis — род воробьиных птиц из семейства белоглазковых (Zosteropidae). Его восстановили из рода стахирисов (Stachyris) семейства тимелиевых по результатам исследований Moyle и коллег в 2009 году. Некоторые исследователи, однако, до сих пор включают его в семейство тимелиевых.

Все входящие в род виды пернатых являются эндемиками Филиппин.

Классификация 
На сентябрь 2020 года в род включают 5 видов:

Примечания

Ссылки 
 Collar N. J. & Robson C. 2007. Family Timaliidae (Babblers) pp. 70—291 in; del Hoyo J., Elliott A. & Christie D. A. eds. Handbook of the Birds of the World, Vol. 12. Picathartes to Tits and Chickadees. Lynx Edicions, Barcelona.

 
Роды птиц